Die Liste der Kernreaktoren in der Volksrepublik China beinhaltet alle in Betrieb und im Bau befindlichen kommerziellen Leistungsreaktoren, Kernkraftwerke, deren Planung bzw. Bau endgültig aufgegeben wurde, sowie alle Forschungsreaktoren und militärisch genutzten kerntechnischen Anlagen.

Kernkraftwerke 
Unter die Gruppierung Kernkraftwerke fallen alle Leistungsreaktoren und Prototypanlagen, die zur kommerziellen Stromerzeugung genutzt werden.

Leistungsdaten 
Derzeit werden in der Volksrepublik China an 16 Standorten 55 Reaktorblöcke betrieben; 17 weitere Blöcke sind im Bau. Der erste kommerziell genutzte Reaktor ging 1991 in Betrieb. 2021 hatte die Kernenergie in China einen Anteil von ca. 5 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Alle Daten wurden dem Power Reactor Information System (PRIS) der IAEA entnommen (Stand Februar 2022):

Folgende weitere Kernkraftwerke sind geplant oder bereits in Bau, aber noch nicht in PRIS enthalten:

Bilder

Forschungsreaktoren 
Unter die Gruppierung Forschungsreaktor fallen Kernreaktoren, die nicht der Stromerzeugung dienen, sondern überwiegend zu Forschungszwecken (kern- und materialtechnischen Untersuchungen, Isotopenproduktion für Medizin und Technik) genutzt werden.

Leistungsdaten 
Diese Liste ist in alphabetischer Reihenfolge sortiert und ist mit einem Klick auf  im jeweiligen Tabellenkopf auch nach anderen Kategorien sortierbar.

Siehe auch 
 Liste der Kernkraftwerke
 Liste von Kernkraftanlagen

Einzelnachweise 

!Liste der Kernreaktoren in der Volksrepublik China
!Liste der Kernreaktoren in der Volksrepublik China
Volksrepublik China